Borówki bezeichnet Orte in Polen:
 Borówki (Chmielnik), ein Dorf der Gmina Chmielnik in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Borówki (Gromadka), ein Dorf der Gmina Gromadka in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Borówki (Sośno), ein Weiler der Gmina Sośno in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Borówki (Szamocin), ein Dorf der Gmina Szamocin in der Woiwodschaft Großpolen